Гадаев — чеченская и осетинская фамилия. Известные носители:

 Гадаев, Магомед-Салах (1909—1972) — поэт, писатель, философ и учёный.
Гадаев, Ильяс Абусаидович (род. 1973) — философ. 

Гадаев, Константин Лазаревич (род. 1967) — поэт, телережиссёр.
Гадаев, Лазарь Тазеевич (1938—2008) — российский скульптор.